Карелов — фамилия. Известные носители:

 Карелов, Евгений Ефимович (1931—1977) — советский кинорежиссёр и сценарист.

 Карелова, Галина Николаевна  (род. 1950) — общественный и политический деятель, заместитель председателя Совета Федерации.

См. также  
 Карелово